Mats Åberg kan syfta på bland andra:

* Mats Åberg (kyrkomusiker) (född 1943), svensk kyrkomusiker och korsordskonstruktör
 Mats Åberg (ambassadör) (född 1944), Sveriges ambassadör i Hanoi 1991–1994
 Mats Åberg (konstnär) (född 1954), svensk konstnär
 Mats Åberg, svensk processoperatör känd från fallet Bastubadarprincipen i Arbetsdomstolen, sedermera advokat.